Die Communauté de communes Pévèle-Carembault ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 2013 gegründet und umfasst aus 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-à-Marcq.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand aus der Zusammenlegung folgender früherer Verbände:
 Communauté de communes du Carembault,
 Communauté de communes Espace en Pévèle,
 Communauté de communes du Pays de Pévèle,
 Communauté de communes Cœur de Pévèle,
 Communauté de communes du Sud Pévèlois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

PeveleCarembault
Gegründet 2013